Johann zu Schwarzenberg ist der Name folgender Personen:
 
 Johann I. zu Schwarzenberg (1742–1789), deutsch-böhmischer Adliger, siehe Johann I. (Schwarzenberg)
 Johann Adolf II. zu Schwarzenberg (1799–1888), österreichischer Diplomat